

События

Римская империя 
 Император: Тиберий; консулы: Гней Домиций Агенобарб и Луций Аррунций Камилл Скрибониан (оба — плебеи); консул-суффект: Авл Вителлий (плебей); претор: Луций Апроний Цезиан.
 Наместник Сирии Публий Помпоний Флакк.
 Св. Павел принимает христианство.
 Землетрясение в Вифинии и солнечное затмение (позднее эти события связывали со смертью Иисуса Христа).

Средняя Азия 
 Царь кушанов Кадфиз I воюет с парфянами и саками.

Родились 
 Бань Гу — китайский историограф и поэт, создатель жанра «династических историй».
 Бань Чао — полководец и дипломат Древнего Китая эпохи Хань.
 28 апреля — Марк Сальвий Отон, римский император.

Скончались 

 Авл Вителлий, консул-суффект текущего года;
 Секст Вестилий, преторий (экс-претор) и близкий друг римского полководца Децима Клавдия Друза, младшего брата императора Тиберия;
 Децим Гатерий Агриппа — консул Римской империи 22 года. Казнён;
 Кассий Север — древнеримский писатель, выдающийся оратор эпохи Августа;
 , консул 15 года до н. э.;
 32, ок. — Антония Старшая, дочь Марка Антония и Октавии Младшей, бабка Нерона.

См. также

Примечания